Eliteserien 1986/87 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eliteserien (Dänemark) 1986/87, die Spielzeit der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse Eliteserien

Siehe auch:
 Elitserien 1986/87, die Spielzeit der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse Elitserien